«100-летие ТАССР» — станция Савиновской линии Казанского метрополитена. Запланированная дата открытия — 2027 год. Первоначально станция называлась Улица Юлиуса Фучика, но в результате голосования 9 июня было присвоено название 100-летие ТАССР - первоначальное название станции Зилант. После завершения конкурса проектов интерьеров станций Второй линии, станции 100-летие ТАССР не был найден лучший проект интерьера для оформления

Примечания 

Станции Казанского метрополитена